A 2004-es UEFA-kupa-döntő 2004. május 19-én került megrendezésre a göteborgi Ulleviben a spanyol Valencia és a francia Marseille csapatai között.

A döntőt a Valencia nyerte 2–0-ra. Ezen a mérkőzésen ült utoljára a Valencia kispadján Rafael Benítez, miután a Liverpool-hoz távozott.

A döntő részletei

Lásd még 
 2003–2004-es UEFA-kupa

Külső hivatkozások 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő
Göteborg sportélete